

Persone

Torres

Cognome composto 
 Andrés Torres Queiruga – teologo spagnolo di lingua galiziana
 Antonio de Torres Jurado – liutaio spagnolo
 Arturo Torres Carrasco – calciatore cileno
 Borja Díaz Torres del Molino – giocatore di calcio a 5 spagnolo
 Bruno Henrique Marques Torres – calciatore brasiliano
 Camilo Torres Restrepo – sacerdote e guerrigliero colombiano
 Carlos Alberto Torres – calciatore e allenatore brasiliano
 George Frederico Torres Homem Chaia – cestista brasiliano
 José Guerrero de Torres, anche noto come Giuseppe Guerriero de Torres – vescovo cattolico spagnolo
 Leonardo Torres y Quevedo – ingegnere e matematico spagnolo ideatore e realizzatore di numerose innovazioni tecnologiche
 Leopoldo Torres Balbás – architetto, restauratore e accademico spagnolo
 Mariana de Jesús Torres  – religiosa ecuadoriana
 Óscar Torres Martínez – cestista venezuelano
 Marcela Torres Peimbert – politica messicana
 María del Refugio Aguilar y Torres – religiosa messicana
 Pedro Ricardo Torres Ribeiro – allenatore di calcio portoghese
 Ramón Casaús y Torres – arcivescovo cattolico spagnolo
 Silvia Torres-Peimbert – astronoma, astrofisica e docente messicana

Nome 
 Torres – cantautrice statunitense

Geografia 
Brasile
 Torres – comune dello Stato del Rio Grande do Sul

Italia
 Torres (Turris) – antico nome della città di Porto Torres, capitale del Giudicato omonimo, che attualmente costituisce un comune in provincia di Sassari
 Giudicato di Torres – Giudicato sardo, detto anche Giudicato di Logudoro, che fiorì fra l'855-864 ed il 1259 (nominalmente il 1272)

Portogallo
 Torres Novas – municipio del distretto di Santarém
 Torres Vedras – municipio del distretto di Lisbona

Spagna
 Torres – comune dell'Andalusia
 Torres de Alcanadre – comune dell'Aragona
 Torres de Segre – comune della Catalogna
 Torres del Río – comune della Navarra
 Torres Torres – comune della Comunità Valenciana
 Villanueva de las Torres – comune dell'Andalusia

Venezuela
 Torres – comune dello stato di Lara

Altro
 Stretto di Torres – braccio di mare che si trova tra l'Australia e l'isola della Nuova Guinea

Sport 
 Torres – squadra di calcio maschile di Sassari
 Torres Femminile – squadra di calcio femminile di Sassari

Altro 
 B'Elanna Torres – personaggio della serie televisiva di fantascienza Star Trek - Voyager interpretato dall'attrice Roxann Dawson
 Torres – azienda vinicola spagnola
 Torres – gioco da tavolo di Wolfgang Kramer e Michael Kiesling
 Torres – traghetto appartenuto alla Tirrenia di Navigazione
 Torres – nave